Geografie
 Pêra (Silves) - plaats in Portugal
 Armação de Pêra - plaats in Portugal
 Pêra Velha - plaats in Portugal

Personen
 Marília Pêra - Braziliaans actrice
 Edgar Pêra Portugees regisseur 
 Sandra Pêra - Braziliaans zangeres
 Abel Pêra - Braziliaans acteur
 Manuel Pêra - Braziliaans acteur

Overig
 Pêra Rocha - soort peer